Список включает в себя музыкальные синглы, занимавшие в 2004 году первое место в испанском хит-параде Top 20 Singles, составляемом организацией PROMUSICAE (сокр. от Productores de Música de España).

Синглы

См. также 
 2001 год в музыке

Примечания 

2001
2001
Испания
Испания